Ве́рбная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Вербная улица — улица в Москве.
 Вербная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Вербная улица — улица в Киеве.